Az 1943-as magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a tizenhetedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Névváltozások:
A Drasche SE új neve Görgey Artúr SE lett.
A Standard SC új neve Hétvezér SE lett.
A Goldberger SE új neve Bethlen Gábor SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Kerámia SC 32, 2. Herminamezei AC 31, 3. Wesselényi Miklós SE 30, 4. Elzett 23, 5. ETE 20, 6. EMERGÉ 15, 7. Fegyvergyár 12, 8. Felten SC 10, 9. Budakalász 7, 10. Hazai Fésűs SE 0 pont.

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sporthírlap 1943.12.22 (tabella, II. osztály) 1943.01.20 (terem, nem végleges)
Nemzeti Sport 1943.02.01., 02.02., 02.08. (terem, eredmények)
Kézilabdázás 1970/6. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1943
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag